Шагінян — вірменське прізвище.

Відомі носії:
 Шагінян Артур — вірменський борець греко-римського стилю.
 Шагінян Марієтта Сергіївна — письменниця і літературознавець. Герой Соціалістичної Праці.
 Шагінян Мірель Яківна — художниця, член Спілки художників СРСР.
 Шагінян Олена Вікторівна — радянський біолог, кандидат біологічних наук.